Boven Digoel ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Papua Selatan auf der Insel Neuguinea. Stand 2020 leben hier circa 60.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Boven Digoel ist Tanah Merah.

Geographie 

Boven Digoel liegt im Osten der Provinz Papua Selatan im Binnenland an der Grenze zu Papua-Neuguinea. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Pegunungan Bintang und Yahukimo (beide Provinz Papua Pegunungan), im Westen an Asmat und Mappi und im Süden an den Kabupaten Merauke. Administrativ unterteilt sich Boven Digoel in 20 Distrikte (Distrik) mit 111 Dörfern (Kampung).

Einwohner 
2020 lebten in Boven Digoel 63.714 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 2 Personen pro Quadratkilometer. 55 Prozent der Einwohner sind Katholiken, 29 Prozent Protestanten und 16 Prozent Muslime.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Papua Selatan
Geographie (Neuguinea)